Лучана Палуцці (; нар. 10 липня 1937, Рим) — італійська акторка.

Біографія 
Найбільшу популярність актрисі принесла роль вбивці Фіони Вольпе в четвертому фільмі про Джеймса Бонда.  

Живе зі своїм другим чоловіком Майклом Соломоном в Лос-Анджелесі.

Фільмографія 
 Sua altezza ha detto : no! (1953)
 Tre soldi nella fontana (1954)
 Il vetturale del Moncenisio (1954)
 Faccia da mascalzone (1955)
 Adriana Lecouvreur (1955)
 La castellana del Libano (1956)
 Miss spogliarello (1955)
 Guaglione (1956)
 Suspense a Venezia (1957)
 La donna che venne dal mare (1957)
 Не час вмирати (1958)
 Al servizio dell'imperatore (1958)
 Il nemico di mia moglie (1959)
 Бенгальський тигр / La Tigre di Eschnapur (1959)
 Ritorno a Peyton Place (1961)
 Cronache di un convento (1962)
 Io uccido, tu uccidi (1965)
 Questa volta parliamo di uomini (1965)
 Кульова блискавка (1965)
 Colpo di stato (1966)
 Vivere da vigliacchi, morire da eroi (1967)
 Sharaz (1968)
 Niente rose per OSS 117 (1968)
 La morte non ha sesso (1968)
 Il fango verde (1968)
 99 donne (1969)
 Femmine insaziabili (1969)
 Il pistolero dell'Ave Maria (1969)
 Playgirl 70 (1969)
 Il Capitano Nemo e la città sommersa (1969)
 Il segreto dei soldati di argilla (1970)
 Il Sergente Klems (1971)
 Posa l'osso Morales! Arriva Alleluja (1971)
 Quello sporco disertore (1971)
 Cometogether (1971)
 I due volti della paura (1972)
 Colpo grosso... grossissimo... anzi probabile (1972)
 La mala ordina (1972)
 Estratto dagli archivi segreti della polizia di una capitale europea (1972)
 Pistola nera spara senza pietà (1972)
 Le guerriere dal seno nudo (1973)
 Tracce di veleno in una coppa di champagne (1973)
 La polizia sta a guardare (1973)
 La sbandata (1974)
 L'uomo del clan (1974)
 L'uomo della strada fa giustizia (1975)
 ...a tutte le auto della polizia (1975)
 L'infermiera (1975)
 Gli amici di Nick Hezard (1975)
 Il magnate greco (1978)
 Il commissario Verrazzano (1978)

Примітки

Джерела 
 Сторінка на сайті Кінотеатр ру. 

Італійські  акторки
Уродженці Рима
Італійські емігранти до США